| (5301) Новобранец (Novobranets) ||  || 20 сентября 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5302) Романосерра (Romanoserra) ||  || 18 декабря 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5303) Парийский (Parijskij) ||  || 3 октября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5304) Баженов (Bazhenov) ||  || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5305) Bernievolz ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (5306) Fangfen || 1980 BB || 25 января 1980 || Гарвард || -
|-
| (5307) Paul-Andre || 1980 YC || 30 декабря 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5308) Hutchison ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5309) MacPherson ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5310) Papike ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 3 апреля 1981 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (5312) Шотт (Schott) ||  || 3 ноября 1981 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5313) Нуниш (Nunes) ||  || 18 сентября 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5314) Вилькицкия (Wilkickia) ||  || 20 сентября 1982 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5315) Бальмонт (Balʹmont) ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5316) Филатов (Filatov) ||  || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5317) Verolacqua || 1983 CE || 11 февраля 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5318) Диэнтзенгофер (Dientzenhofer) ||  || 21 апреля 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5319) Петровская (Petrovskaya) ||  || 15 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5320) Lisbeth || 1985 VD || 14 ноября 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен, Карл Аугюстесен,  H. J. Fogh Olsen
|-
| (5321) Jagras || 1985 VN || 14 ноября 1985 || Брорфельде || Поль Йенсен, Карл Аугюстесен,  H. J. Fogh Olsen
|-
|  ||  || 26 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5323) Фог (Fogh) ||  || 13 октября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5324) Ляпунов (Lyapunov) || 1987 SL || 22 сентября 1987 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5325) Сильвер (Silver) || 1988 JQ || 12 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5326) Витториосакко (Vittoriosacco) ||  || 8 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 5 марта 1989 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5328) Нисиямакоити (Nisiyamakoiti) ||  || 16 октября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5329) Декаро (Decaro) || 1989 YP || 21 декабря 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5330) Сенрикю (Senrikyu) ||  || 21 января 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5331) Эримомисаки (Erimomisaki) ||  || 27 января 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5332) Дэвидагилар (Davidaguilar) || 1990 DA || 16 февраля 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5333) Каная (Kanaya) || 1990 UH || 18 октября 1990 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (5334) Мисима (Mishima) || 1991 CF || 8 февраля 1991 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (5335) Дамокл (Damocles) || 1991 DA || 18 февраля 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 7 мая 1991 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (5337) Аоки (Aoki) || 1991 LD || 6 июня 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (5338) Michelblanc ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5339) 1992 CD || 1992 CD || 4 февраля 1992 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5340) Burton || 4027 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5341) Purgathofer || 6040 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5342) Le Poole || 3129 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5343) Рыжов (Ryzhov) ||  || 23 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5344) Рябов (Ryabov) || 1978 RN || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5345) Boynton ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 24 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5347) Orestelesca ||  || 24 февраля 1985 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5348) Кенногути (Kennoguchi) || 1988 BB || 16 января 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (5349) Полхаррис (Paulharris) || 1988 RA || 7 сентября 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5350) Эпетерсен (Epetersen) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5351) Дидерот (Diderot) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5352) Фудзита (Fujita) || 1989 YN || 27 декабря 1989 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (5353) 1989 YT || 1989 YT || 20 декабря 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5354) Хисаё (Hisayo) ||  || 30 января 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5355) Акихиро (Akihiro) || 1991 CA || 3 февраля 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5356) Neagari ||  || 21 марта 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5357) Sekiguchi || 1992 EL || 2 марта 1992 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (5358) 1992 QH || 1992 QH || 26 августа 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5359) Марк Захаров (Markzakharov) ||  || 24 августа 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5360) Рождественский (Rozhdestvenskij) ||  || 8 ноября 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5361) Гончаров (Goncharov) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5362) Джонянг (Johnyoung) || 1978 CH || 2 февраля 1978 || Паломар || Джеймс Гибсон
|-
| (5363) Купка (Kupka) || 1979 UQ || 19 октября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 2 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5365) Fievez ||  || 7 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (5366) Rhianjones ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5367) Sollenberger || 1982 TT || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5368) Vitagliano ||  || 21 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5369) Виргигум (Virgiugum) ||  || 22 сентября 1985 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (5370) Таранис (Taranis) || 1986 RA || 2 сентября 1986 || Паломар || Ален Мори
|-
|  ||  || 15 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5372) Bikki || 1987 WS || 29 ноября 1987 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 14 ноября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5374) Hokutosei ||  || 4 января 1989 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (5375) Siedentopf ||  || 11 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5376) 1990 DD || 1990 DD || 16 февраля 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5377) Комори (Komori) || 1991 FM || 17 марта 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (5378) Ellyett || 1991 GD || 9 апреля 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5379) Абэхироси (Abehiroshi) || 1991 HG || 16 апреля 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (5380) Спригг (Sprigg) || 1991 JT || 7 мая 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5381) Сехмет (Sekhmet) || 1991 JY || 14 мая 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5382) МакКэй (McKay) ||  || 8 мая 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5383) Ливитт (Leavitt) || 4293 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5384) Changjiangcun || 1957 VA || 11 ноября 1957 || Нанкин || Z. Jiaxiang
|-
| (5385) Каменка (Kamenka) ||  || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5386) Bajaja ||  || 1 октября 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (5387) Casleo || 1980 NB || 11 июля 1980 || Cerro El Roble || University of Chile
|-
| (5388) Моттола (Mottola) ||  || 5 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (5389) Choikaiyau ||  || 29 октября 1981 || Нанкин || -
|-
| (5390) Huichiming ||  || 19 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
| (5391) Эммонс (Emmons) ||  || 13 сентября 1985 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5392) Паркер (Parker) || 1986 AK || 12 января 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5393) Голдштейн (Goldstein) || 1986 ET || 5 марта 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5394) Jurgens ||  || 6 марта 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5395) Shosasaki ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
|  ||  || 20 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5397) Vojislava ||  || 14 ноября 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
|  ||  || 13 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5399) Ава (Awa) || 1989 BT || 29 января 1989 || Tokushima || М. Ивамото, Т. Фурута
|-
| (5400) 1989 CM || 1989 CM || 4 февраля 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|}